Super liga Srbije 2018/2019 była 13. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Serbii. 
Brało w niej udział 16 drużyn, które w okresie od 20 lipca 2018 do 19 maja 2019 rozegrały w dwóch rundach 37 kolejek meczów. 
Sezon zakończyły baraże o miejsce w przyszłym sezonie w Super liga Srbije.
Crvena zvezda zdobyła drugi tytuł z rzędu, a 5. w swojej historii.

Drużyny

Faza zasadnicza

Tabela

Wyniki

Faza finałowa

Baraż o Super liga Srbije 
Trzecia drużyna Prva liga Srbije Inđija wygrała 3:2 finałowy dwumecz z Dinamo Vranje o miejsce w Super liga Srbije na sezon 2019/2020.

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Super liga Srbije 2018/2019 - rsssf
 Super liga Srbije 2018/2019 - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 FSS – Słoweński Związek Piłki Nożnej

Zobacz też 
 Prva liga Srbije (2018/19) – rozgrywki na drugim poziomie ligowym
 Srpska Liga (2018/19) – rozgrywki na trzecim poziomie ligowym

2018 w piłce nożnej
2019 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Serbii
2018 w Serbii
2019 w Serbii